Населённые пункты:
 Маннинг (Фёклабрук), Австрия.
 Маннинг (Айова), США
 Маннинг (Южная Каролина), США
 Маннинг (Западная Австралия), Австралия
 Маннинг (Альберта), Канада
 Люди:
 Маннинг, Генри Эдуард (1808—1892) — английский католический кардинал.
 Маннинг, Патрик Огастус Мервин (1946—2016) — премьер-министр Тринидада и Тобаго.
 Другое:
 Маннинги — другое название валлаби-зайцев.